The Sandman (1991), een korte horror stop-motion animatiefilm uit 1991.
The Sandman (2000), een korte film van de Brothers Quay uit 2000
The Sandman (2017), een Amerikaanse televisiefilm van Peter Sullivan uit 2017
The Sandman (2021), een korte horrorfilm van Brooke deRosa uit 2021
The Sandman (televisieserie), een Amerikaanse fantasy-dramaserie uit 2022 gebaseerd op de verhalen van Neil Gaiman
The Sandman (worstelaar), professioneel worstelaar

Zie ook:
Sandman (doorverwijspagina)